|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Washington (officieel Citi Open) van 2013 vond plaats van 29 juli tot en met 4 augustus 2013 in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C. Het was de derde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Washington 2013. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

De Slowaakse Magdaléna Rybáriková prolongeerde haar titel. In de enkelspelfinale versloeg ze de Duitse Andrea Petković in twee sets.

Het dubbelspel werd gewonnen door het eerste reekshoofd, Shuko Aoyama (Japan) en Vera Doesjevina (Rusland). In de laatste ronde zegevierden zij over het Canadees/Amerikaanse koppel Eugenie Bouchard en Taylor Townsend.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Washington 2013
Washington